Świetlicki oder Swietlicki ist der Familienname folgender Personen:

 Marcin Świetlicki (* 1961), polnischer Schriftsteller und Rockmusiker
 Paul Swietlicki (1699–1756), polnischer lutherischer Prediger in Danzig